Коротенко Катерина Антонівна
 Валерія Коротенко